Дечембрио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дечембрио, Анджело (1415—1470) — дипломат и писатель.
 Дечембрио, Пьер Кандидо (1399—1477) — один из самых выдающихся гуманистов XV века.
 Дечембрио, Уберто (1350—1427) — ранний итальянский гуманист.